Clandestino () — первый сольный студийный альбом испанского музыканта Ману Чао, был выпущен в 1998 году, после распада группы Mano Negra.

Об альбоме 
Диск записан на студии Studio Clandestino. Часть альбома была написана во время путешествий Ману Чао по всему миру, с помощью портативной студии.

Альбом включает в себя 16 треков преимущественно на испанском, но также и на французском, английском и португальском языках. Успех пластинки во многом связан с успехом сингла «Bongo Bong», продажи которого по всему миру превысили 2,5 млн.

Это один из самых продаваемых в мире дисков французского производства. Особенно большой успех Clandestino имел в Центральной и Южной Америке

В 2008 году английская газета The Guardian включила диск в список — «50 CD, которые нужно послушать».

Список композиций

Чарты и сертификация

Чарты

Сертификация

Участники записи 
 Manu Chao — лирика, музыка
 A.Khelifa-Pascal — музыка(трек 4)
 F. Meslouhi — музыка(трек 10)
 Anouk, Awa Touty Wade — вокал
 Jeff Cahours — тромбон
 Antoine Chao, Angelo Mancini — труба
 Frank Loriou, Manu Chao — оформление
 Youri Lenouette — фотография
 Greg Calbi — мастеринг
 Manu Chao, Renaud Letang — продюсеры

Примечания

Ссылки 
 Clandestino на discogs.com
 об альбоме на bbc.co.uk

Альбомы Ману Чао
Альбомы 1998 года
Альбомы Virgin Records